Куликовка () — посёлок,
Припутновский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421787604. Население по переписи 2001 года составляло 14 человек .

Географическое положение 
Посёлок Куликовка находится на берегу большого ирригационного канала,
на расстоянии в 3 км от села Томашовка.
К посёлку примыкает лесной массив.

История 
 1915 год — дата основания.

Примечания